Николай Иванович Хромцов (1902—1943) — капитан советского ледокольного флота, полярный исследователь, участник ряда арктических экспедиций.

Биография 
Представитель известной династии моряков-поморов Хромцовых.

Родился на маяке Инцы в Зимне-Золотицкой волости Архангельского уезда Архангельской губернии. Отец — смотритель маяка (погиб в 1913 г. при спасении спасая моряков, тонувших рядом с маяком).

Учился в приходской школе деревни Зимняя Золотица.

С 1911 году учился в приходской школе в Архангельске.

С 11 лет нанялся на судно юнгой-зуйком, а с 14 лет матросом на парусниках судовладельца Федора Ладкина. Некоторое время проучился в Патракеевской мореходной школе.

С ноября 1921 г. — матрос на ледокольном пароходе «А. Сибиряков».

С 1922 г. — матрос ледокольного парохода «Русанов».

В 1923 г. он принял участие в Карской товарообменной экспедиции.

В 1924—1929 гг. на военной службе на Балтийском флоте.

Во время службы окончил школу подводного плавания и вечернее судоводительское отделение Ленинградского морского техникума, получив диплом штурмана.

С 1929 г. — старший помощник капитана ледокольного парохода «А. Сибиряков». На ледокольном пароходе «Владимир Русанов» участвовал в плавании к Северной Земле.

Летом 1933 г. на «Русанове» принял участие в доставке в бухту Марии Прончищевой первой группы зимовщиков во главе с С. П. Журавлевым. В декабре 1933 г. стал капитаном «Русанова».

В 1935 г. под его руководством «Русанов» совершил первый рейс на реку Индигирку.

В 1930—1937 гг. каждый год участвовал в весенних кампаниях по забою гренландского тюленя в Горле Белого моря.

В 1936 г. Хромцов получил диплом капитана дальнего плавания и был назначен капитаном ледокольного парохода «Садко».
На этом судне участвовал во Второй и Третьей Высокоширотных экспедициях Главсевморпути.

В 1937 г. «Садко» в рамках последней пересек море Лаптевых с запада на восток по 76-ой широте, обогнув с севера Новосибирские острова и дойдя до островов Де-Лонга.

На острове Генриетты была организована советская полярная станция.

Затем «Садко» пошел на помощь судам, попавших в ледовый плен, однако 23 октября 1937 г. судно само оказалось зажатым льдами вместе с ледокольными пароходами «Г. Седов» и «Малыгин».

В августе 1938 г. «Садко» и «Малыгин» были высвобождены из ледового плана ледоколом «Ермак»

С 1939 г. Хромцов — капитан ледокола «Дежнёв».

С началом Великой Отечественной войны Хромцов — капитан ледокола «Ленин». Судно вело проводки советских и иностранных судов по Северному морскому пути, перевозя вооружение и продукцию для нужд фронта.

Н. И. Хромцов скончался 23 сентября 1943 году на борту ледокола «Ленин».

Похоронен на Вологодском кладбище Архангельска.

Награды 
 Орден «Знак Почета»
 Медаль «За трудовую доблесть»

Память 
 Именем Хромцова назван ледниковый купол на острове Харли, Земля Франца-Иосифа, мыс на западной оконечности Земли Георга
 Улица Капитана Хромцова в Архангельске.
 Углерудовоз «Капитан Хромцов» (носил имя капитана с 1976 по 1997 гг., в настоящее время утилизирован)
 Название «Капитан Хромцов» носила деревянная шхуна, построенная Маймаксанской судоверфью в 1943 г.

Литература 
 Ледовыми трассами : [О капитане-полярнике Н. И. Хромцове] / А. Г. Николаева, М. С. Хромцова — Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. — 128 с.
 Аветисов Г. П. Имена на карте Российской Арктики. — СПб., 2003. С. 304—305.

Ссылки 
 Н. И. Хромцов
 110 лет со дня рождения полярного капитана Николая Хромцова. Один день в истории

Примечания 

Капитаны дальнего плавания
Исследователи Арктики
Родившиеся в Мезенском районе
Мореплаватели СССР